La saison 2014-2015 de la Serie A est la  de la première division italienne. Elle oppose les vingt meilleurs clubs d'Italie en une série de trente-huit journées.

Lors de cette saison, la Juventus défend son titre face à 19 autres équipes dont 3 promues de Serie B.

Cinq places qualificatives pour les compétitions européennes sont attribuées par le biais du championnat (2 places directes en Ligue des Champions 2015-2016, 1 en barrages, 1 place directe en Ligue Europa et 1 au troisième tour de qualification). L'autre place européenne est celle du vainqueur de la Coppa Italia qui est qualificative pour la Ligue Europa. Les 3 derniers du championnat sont relégués en Serie B.

Participants 
Légende des couleurs

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de point de Fair-Play.

Leader (journée par journée)

Dernière place (journée par journée)

Résultats

Évolution du classement

Statistiques

Meilleurs buteurs 
Co-meilleur buteur cette saison, Luca Toni est devenu à 38 ans le plus vieux meilleur buteur de l'histoire du championnat.

Source : classement des buteurs sur legaseriea.it

Meilleurs passeurs

Notes et références 

2014-2015
Football M1
Italie M1
Championnat M1